Ісар () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Ісар — назва селища Куйбишеве Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року